Kawęczyn (gemeente)
 Kawęczyn (powiat Turecki)
 Kawęczyn (powiat Wrzesiński)
 Kawęczyn (powiat Inowrocławski)
 Kawęczyn (powiat Toruński) 
 Kawęczyn (powiat Radomszczański)
 Kawęczyn (powiat Skierniewicki)
 Kawęczyn (powiat Tomaszowski)
 Kawęczyn (powiat Janowski)
 Kawęczyn (powiat Opolski)
 Kawęczyn (powiat Rycki)
 Kawęczyn (powiat Świdnicki)
 Kawęczyn (powiat Zamojski)
 Kawęczyn (powiat Garwoliński)
 Kawęczyn (gemeente Konstancin-Jeziorna)
 Kawęczyn (gemeente Tarczyn)
 Kawęczyn (powiat Sochaczewski)
 Kawęczyn (Subkarpaten)
 Kawęczyn (powiat Buski)
 Kawęczyn (powiat Jędrzejowski)

Zie ook:
 Kawęczyn-Kolonia
 Kawęczyn Sędziszowski
 Nowy Kawęczyn (doorverwijspagina)